Nagypatak három település neve Romániában:
Nagypatak néhai falu Hargita megyében, ma Gyimesközéplok része.
Nagypatak falu Kovászna megyében
Nagypatak néhai falu Bákó megyében, ma Forrófalva része